

Кобиляча — населений пункт в Сараєвському кантоні, община Іліджа.

Кобиляча — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Поєзер'є.

Також 
 Кобиляча голова